Михайловка — деревня в Белебеевском районе Башкирской АССР, существовавшая до конца 1950-х годов — до ее объединения с деревней Илькино. После присоединения территория деревни стала улицей Михайловка деревни Илькино, в дальнейшем переименованная в улицу Заречная.

История 
В 1865 году название было использовано для деревни Илькино. С 1896 года деревни Илькино и Михайловка учитывались отдельно. В 1906 в Михайловке проживало 215 человек, была кузница, хлебозапасный магазин. К концу 1950-х годов произошло слияние этих деревень и деревни Сосновка (выселок, образовавшийся в 1920-е) в одну деревню под названием Илькино.

В деревне жили в основном чуваши.

Известные уроженцы 
 Романов, Анатолий Александрович — российский военный деятель, бывший командующий внутренними войсками МВД России и объединённой группировкой войск в Чечне.

Литература 
 Петров И. Г. Чуваши // Народы Башкортостана: историко-этнографические очерки. Уфа, 2002
 Иванов В. П., «Этническая география чувашского народа», Чебоксары, 2003, ISBN 5-7670-1404-3.
 Чуваши Приуралья: культурно-бытовые процессы. Чебоксары, 1989.
 Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья (история и традиционная культура этнотерриториальных групп). Ч., 2007.
 Медведев, Владислав Валентинович. ДИНАМИКА ЧУВАШСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. // Проблемы истории, филологии, культуры, № 3, 2015, С. 332—343.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района